Jméno a příjmení David Sánchez nosí více různých osob:

 David Sánchez (hudebník) (* 1968) – portorický hudebník
 David Sánchez (tenista) (* 1978) – španělský tenista
 David Villa Sánchez (* 1981) – španělský fotbalista
 David Sánchez Rodríguez (* 1982) – španělský fotbalista